Un appartement est une unité d'habitation.

Cinéma et télévision 
 L'Appartement, un film espagnol réalisé par Marco Ferreri, sorti en 1959
 L'Appartement, une série télévisée française
 L'Appartement, un film français de Gilles Mimouni, sorti en 1996
 Appartement 1303, un film américano-japonais d'Ataru Oikawa
 Le Grand Appartement, un film français de Pascal Thomas sorti en 2006
 L'Appartement des filles, un film franco-italo-allemand réalisé par Michel Deville et sorti en 1963.
 L'Appartement du troisième, un téléfilm policier, initialement diffusé en 1989

Littérature 
 Appartement, un manhwa de Kang Full
 L'Appartement du troisième, une nouvelle policière d'Agatha Christie

Musique 
 L'Appartement, une chanson de Noir Désir

Lieux 
 L’appartement 22, un lieu d'art marocain indépendant fondé à Rabat en 2002

Homonymie de titre